En vandfri forbindelse indholder intet vand. Det kan eksempelvis være salte, som mangler deres krystalvand. Måden at opnå vandfri forbindelse afhænger af, hvilket stof, der er tale om.

Solventer 
I mange tilfælde forhindrer tilstedeværelse af vand en reaktion fra at finde sted, eller den vil danne uønskede produkter, som det for eksempel er tilfældet med Grignardreaktionen og Wurtzreaktionen. For at forhindre det bruger man vandfri solventer i disse reaktioner.

Solventer bliver almindeligvis gjort vandfri ved at koge dem under tilstedeværelse af hygroskopiske forbindelser. Metallisk natrium er en af de mest almindelige metaller til dette. Andre metoder inkluderer tilsættelsen af molekylsier eller alkalibaser som kaliumhydroxid eller bariumoxid. Anordninger til solventoprensning ved søjle (ofte kaldet Grubb's søjler) er blevet tilgængelige inden for de seneste år, hvilket reducerer farerne (vandreaktive stoffer, varme) fra de klassiske dehydreringsmetoder.

Gasser 
Adskillige forbindelser, som eksisterer som gasser ved standardbetingelser bliver brugt som koncentrerede vandige opløsninger. For at tydeliggøre, at det er vandfri gasser, der bliver refereret til, bliver termen vandfri brugt som præfiks til navnet på stoffet:

 Gasformig ammoniak bliver generelt refereret til som vandfri ammoniak for at skelne mellem husholdningsammoniak, som er ammoniumhydroxid i vandig opløsning
 Gasformig hydrogenchlorid bliver kaldt vandfri for at skelne det fra det mere almindelige form 37 %w/w opløsning i vand

Referencer 

Kemi